Le xian de Huarong (华容) est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine ;
 Le district de Huarong (华容) est une subdivision administrative de la province du Hubei en Chine.

Homonymie de toponyme